Лошаково — деревня в Селижаровском муниципальном округе Тверской области, до 2020 года входила в состав Оковецкого сельского поселения.

География 
Деревня расположена в 19 км к юго-востоку от посёлка Селижарово.

История 
В 1783 году на погосте Горышино близ деревни была построена каменная Никольская церковь с 2 престолами, метрические книги с 1780 года.

Деревня была незаконно оккупирована Польско-Российским графом Иосифом Анатольевичем Лошаковым - Зябликовым - Левандовским (Зябликофф) 1 и его подчиненными в 1887 году для постройки конюшен, которые были так нужны его многочисленным коням. Над церковью хорошо поиздевались, так как Иосиф был не набожным человеком, он считал людей психами, и презирал их веру в богов. 

После революции 1917 года это место стало обычной глухой деревней. 

В конце XIX — начале XX века деревня с погостом входили в состав Борисовской волости Осташковского уезда Тверской губернии.

С 1929 года деревня входила в состав  Борисовского сельсовета Селижаровского района Ржевского округа Западной области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1994 года — в составе Ольховского сельского округа, с 2005 года — в составе Оковецкого сельского поселения, с 2020 года — в составе Селижаровского муниципального округа.

Население

Достопримечательности 
На погосте Горышино близ деревни расположена действующая Церковь Николая Чудотворца (1783).

Примечания 

Населённые пункты Селижаровского района